

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, la face cachée de la Lune est une partie de la Lune que l'on ne peut jamais voir depuis la Terre.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 La Face cachée est un film français réalisé par Bernard Campan, sorti le .
 La Face cachée est le  de la saison 2 de la série télévisée Buffy contre les vampires.
 La Face cachée d'Adolf Hitler est un film français réalisé par Richard Balducci, sorti en 1977.
 La Face cachée de Donna () est le  et dernier épisode de la saison 2 de la série télévisée That '70s Show.
 La Face cachée du baklava est un long métrage québécois produit, écrit et réalisé par Maryanne Zéhil, sorti en 2020.
 La Face cachée de la Lune est un court métrage français réalisé par Yvon Marciano, sorti en 1987.
 La Face cachée de la Lune est un film québécois écrit, réalisé et interprété par Robert Lepage, sorti en 2003. C'est l'adaptation de la pièce de théâtre éponyme créée en 2000.
 La Face cachée de Margo () est un film romantique américain réalisé par Jake Schreier, sorti en 2015. 
 Transformers 3 : La Face cachée de la Lune () est un film américain de science-fiction réalisé par Michael Bay, sorti en 2011.

 Entreprises 
 La Face cachée de la pomme est une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de cidre de glace.

 Jeux vidéo 
 Might and Magic V : La Face cachée de Xeen () est le  de la série Might and Magic, un jeu vidéo de type Dungeon crawler sorti en 1993.
 Transformers 3 : La Face cachée de la Lune () est un jeu vidéo de tir à la troisième personne développé par High Moon Studios et édité par Activision en 2011.

 Littérature et bande dessinée 
 La Face cachée de la Lune () est un roman de Martin Suter, publié en 2000.
 La Face cachée du Che est une biographie de Che Guevara par Jacobo Machover, publiée en 2007.
 La Face cachée du Monde est un livre d'investigation sur le journal Le Monde, publié en 2003 par les journalistes Pierre Péan et Philippe Cohen.
 La Face cachée du pétrole est un livre d'Éric Laurent, publié en 2007.
 La Face cachée du Z est la  de la série Spirou et Fantasio, publiée dans Spirou à partir du .

 Spectacle vivant 
 La Face cachée de la Lune'' est un spectacle solo du dramaturge québécois Robert Lepage, représenté pour la première fois en 2000.